Ла Вибориља има више значења:

 Ла Вибориља (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Вибориља (Коронео), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику